Hölderlinstraße steht für:
 Hölderlinstraße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Borna-Heinersdorf
 Hölderlinstraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Cotta (Dresden)
 Hölderlinstraße (Frankfurt am Main), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Ostend #Hölderlinstraße
 Hölderlinstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Groß Flottbek
 Hölderlinstraße (Radebeul), Straße in Radebeul

Siehe auch:
 Hölderlinplatz